La Route nationale 243 est un nom utilisé pour plusieurs routes :
 Route nationale 243 en Italie
 Route nationale 243 en Norvège

Voir aussi